Geografia:
 Hobart, capital de l'estat insular de Tasmània, Austràlia.
 Hobart (Indiana)
 Hobart (Nova York)
 Hobart (Oklahoma)
 Hobart (Washington)
 Hobart (Wisconsin)
 Miscel·lània:
 Regata Sydney Hobart, competició de vela esportiva.
 Moorilla Hobart International, torneig professional de tennis sobre pista dura.